Johanna van Valois (1294-1342), dochter van Karel van Valois en Margaretha van Anjou
Johanna van Valois (1304-1363), dochter van Karel van Valois en Catharina van Courtenay
Johanna van Valois (1343-1373), dochter van koning Jan II van Frankrijk en Bonne van Luxemburg
Johanna van Valois (1391-1433), dochter van koning Karel VI van Frankrijk en Isabella van Beieren
Johanna van Valois (1435-1482), dochter van koning Karel VII van Frankrijk en Maria van Anjou
Johanna van Valois (1464-1505), dochter van koning Lodewijk XI van Frankrijk en Charlotte van Savoye, verstoten echtgenote van koning Lodewijk XII, later zalig en heilig verklaard, veelal Johanna van Frankrijk genoemd (al zouden de andere dochters van de Franse koning ook zo kunnen genoemd worden)